Radonice est un toponyme qui peut désigner :

Radonice, un village dans la voïvodie de Mazovie

Radonice, une commune du district de Chomutov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Radonice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie